SAM Broadcaster — профессиональный инструмент для вещания интернет-радио, созданный компанией SpacialAudio . При наличии нужного оборудования возможно вещание на FM-волнах.  Программа умеет генерировать списки воспроизведения и публиковать их для просмотра пользователями.

Технические данные

Поддерживаемые серверы 
 Icecast (v1 и v2)
 Live365
 P2P Streamer
 SHOUTcast
 Steamcast
 Windows Media

Форматы вещания 
 aacPlus
 MP3
 mp3pro
 Ogg/Vorbis
 Windows Media

Для работы используется база данных, в которой хранятся списки треков и информация о каждом. В качестве базы данных можно использовать MySQL, Firebird, PostgreSQL или MS SQL.

Версии 
 v2 — первая версия, заработавшая популярность
 v3 — предыдущая версия
 v4 — текущая версия, в которой появилась, в частности, поддержка кодирования в AAC

Внешние ссылки 
 Официальный сайт
 Форумы на сайте разработчика
 Официальная вики Sam Broadcaster 
 Неофициальная вики Sam Broadcaster
 Неофициальный русский форум по радио вещанию 
 Официальный представитель разработчика в России и СНГ

Примечания 

Радио
Интернет-радио